Buffett ist der Nachname folgender Personen:

 Howard Buffett (1903–1964), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Howard Graham Buffett, US-amerikanischer Geschäftsmann
 Jimmy Buffett (* 1946), US-amerikanischer Country-Musiker
 Peter Buffett, US-amerikanischer Musiker und Produzent
 Warren Buffett (* 1930), US-amerikanischer Großinvestor, Unternehmer und Mäzen

Siehe auch: Buffet